Список населённых пунктов находящихся и когда-либо находившихся на территории Ртищевского района Саратовской области.

А 
 † Акшувель хутор — исчез к концу 1960-х годов; Северский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 Александровка село; Краснозвездинское муниципальное образование
 Александровка деревня; Урусовское муниципальное образование
 Александровка деревня — в 1970-х годах слилась с селом Елань; Еланский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 † Александровка посёлок — прекратил существование к 1974 году; Северский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 † Алексеевские выселки населённый пункт — упоминается в документах 1936 года
 † Андрюшкино посёлок — прекратил существование в 1960-х годах; Крутецкий сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 † Аннино-Байка село — прекратило существование в 1960-х годах; Первомайский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 † Аннино-Зыбино деревня — прекратила существование в 1990-х годах; Салтыковский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 † Архангельский посёлок — прекратил существование к 1984 году; Лопатинский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 Архангельское село — часть села Чиганак; Макаровское муниципальное образование
 † Афанасьевка деревня — прекратила существование к 1988 году; Краснозвездинский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования

Б 
 Байка станция; Октябрьское муниципальное образование
 Бакунинский посёлок; Урусовское муниципальное образование
 Барабановка посёлок; Шило-Голицынское муниципальное образование
 Бахметьевка деревня; Коленовский сельсовет; ныне Екатериновский район
 † Бахметьевка деревня — прекратила существование между 1990 и 1991 годами; Малиновский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 Белый Ключ посёлок; Макаровское муниципальное образование
 Бельщинский Карай село — с 29 июля 1965 года часть села Отрадино; Макаровское муниципальное образование
 Бельщино село; Макаровское муниципальное образование
 Берёзово деревня; Краснозвездинское муниципальное образование
 Берёзовый посёлок; Салтыковское муниципальное образование
 Битяговка деревня; Шило-Голицынское муниципальное образование
 † Битяговский посёлок — прекратил существование к 1939 году; Шило-Голицынский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 Благодатка деревня — с 6 июня 1957 года улица Песчаная города Ртищево
 Благодатка станция; Октябрьское муниципальное образование
 † Блашинка населённый пункт — прекратил существование к 1938 году; Чиганакский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 † Большие Сестрёнки село — прекратило существование к 1942 году; Шило-Голицынский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 Борки село; Салтыковское муниципальное образование
 Братство посёлок; Урусовское муниципальное образование

В 
 Васильевка село; Макаровское муниципальное образование
 Васильевка деревня; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 † Верхняя Еланка посёлок — прекратил существование к 1940 году; Александровский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 Владимировка деревня; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 Владыкино село; Краснозвездинское муниципальное образование
 Власовка деревня — прекратила существование к 1977 году; Александровский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 † Волчий Курган деревня — после 1917 не упоминается; Курганская волость; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 Волчиновка деревня; Шило-Голицынское муниципальное образование
 Вольный деревня; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 † Всеволожевка посёлок — прекратил существование к 1939 году; Подгоренский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 Выдвиженец посёлок (центральная усадьба совхоза); Урусовское муниципальное образование

Г 
 † Гагарино деревня — прекратила существование к 1989 году; Каменский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Голицыно село; Краснозвездинское муниципальное образование
 Горная Слобода посёлок — в 1968 году слился с селом Ивано-Кулики; Урусовское муниципальное образование
 † Горшки деревня — прекратила существование между 1955 и 1967 годами; Каменский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Гривки село; Коленовский сельсовет; ныне Екатериновский район
 † Грязнуха посёлок — прекратил существование между 1959 и 1967 годами; Еланский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования

Д 
 Дивовка деревня; Урусовское муниципальное образование, последний житель умер в 2007г.
 † Дмитриевка посёлок — прекратил существование; Репьёвский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 † Дмитриевка посёлок — прекратил существование к 1974 году; Салтыковский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 † Дмитриевский Карай село — слилось с селом Креславка; Репьёвский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 Драгуновка деревня; Шило-Голицынское муниципальное образование
 Дубасово деревня; Шило-Голицынское муниципальное образование
 † Дубасовская станция — прекратила существование к 1989 году; Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 Дубасовский посёлок; Октябрьское муниципальное образование
 Дудоровка населённый пункт — слился с селом Елань; Еланский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования

Е 
 † Екатериновка посёлок — прекратил существование между 1958 и 1967 годами; Владыкинский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 Екатериновка деревня; Краснозвездинское муниципальное образование
 † Еланка посёлок (в 1938 году село Красная Еланка) — прекратил существование к началу 1950-х годов; Александровский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 Еланской больницы посёлок — часть села Елань; Салтыковское муниципальное образование
 Елань село; Салтыковское муниципальное образование
 Елань-1 село — в настоящее время часть села Елань; Салтыковское муниципальное образование
 Елань-2 село — в настоящее время часть села Елань; Салтыковское муниципальное образование
 Елизаветино посёлок (деревня Елизаветинка); Салтыковское муниципальное образование
 Ерышовка село; Шило-Голицынское муниципальное образование

З 
 † «Заготскот» хутор (до 1958 года — участок ртищевской конторы «Заготскот», до 1960 — участок Заготскотооткорм) — прекратил существование к началу 1970-х годов; Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 Заря Социализма посёлок (до 1985 посёлок Заря солидарности); Урусовское муниципальное образование
 Змеёвка село (ранее село Змиевка); Шило-Голицынское муниципальное образование
 † Золотовка деревня — прекратила существование к 1945 году; Малиновский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Зыбино деревня; Макаровское муниципальное образование

И 
 Ивановка населённый пункт — часть села Ивано-Кулики; Урусовское муниципальное образование
 Ивановка деревня; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 Ивано-Кулики село; Урусовское муниципальное образование
 † Ивлиевка посёлок — прекратил существование к 1978 году; Северский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 Изнаир село; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 Изнаир село; Краснозвездинское муниципальное образование
 † Ильинка посёлок — прекратил существование в начале 1990-х годов; Выдвиженский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 † имени Ильича посёлок — прекратил существование между 1951 и 1967 годами; Репьёвский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 Индустриальный посёлок; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 † Исаевка деревня — прекратила существование между 1963 и 1967 годами; Сапожковский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования

К 
 † Казачка посёлок (до 1959 хутор) — прекратил существование к 1984 году, все жители переселились в посёлок Новостройка; Выдвиженский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 † Калиновка посёлок — прекратил существование к 1936 году; Шило-Голицынский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 Каменка село (до 1917 года село Каменный враг); Салтыковское муниципальное образование
 † Камышовка посёлок — прекратил существование к концу 1960-х годов; Лопатинский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 Киселёвка деревня — с 1976 года часть села Александровка; Краснозвездинское муниципальное образование
 Киселёвка деревня; Коленовский сельсовет; ныне Екатериновский район
 † Ключевой посёлок — прекратил существование к 1974 году; Салтыковский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Ключи село; Краснозвездинское муниципальное образование
 Колено село; Коленовский сельсовет; ныне Екатериновский район
 Коллектор посёлок-коммуна — объединился с деревней Согласово между 1951 и 1967 годами; Первомайский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 † Комаровка посёлок — прекратил существование к концу 1940-х годов; Урусовский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 † Кондратьевка (Кондратьевский) посёлок — прекратил существование в начале 1950-х годов; Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 Кондрашовка деревня; Коленовский сельсовет; ныне Екатериновский район
 † Коньков хутор — прекратил существование между 1963 и 1967 годами; Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 † Красная Деревня посёлок — прекратил существование в начале 1940-х годов; Подгоренский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 † Красная Елань населённый пункт — прекратил существование в середине 1930-х годов; Александровский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 Красная Звезда село (до 1929 года село Большие Сестрёнки); Краснозвездинское муниципальное образование
 Красновка село — в 1970-х годах слилось с селом Елань; Еланский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 † Красношеевка хутор — прекратил существование в начале 1940-х годов; Ивано-Куликовский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 Красные Гривки посёлок; Шило-Голицынское муниципальное образование
 Красный Октябрь посёлок — к 1970 году слился с деревней Ольховка;  Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 Красный Хутор посёлок; Салтыковское муниципальное образование
 † Красный Яр посёлок — прекратил существование между 1961 и 1967 годами; Первомайский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 † Креславка деревня — прекратила существование к 1984 году; Макаровский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 им. Крупской посёлок; Урусовское муниципальное образование
 Крутец село; Салтыковское муниципальное образование
 Кулики (Куликовка) село — часть села Ивано-Кулики; Урусовское муниципальное образование
 † Кулики пруды населённый пункт — прекратил существование в середине 1930-х годов; Софьинский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 † Курган посёлок — прекратил существование к концу 1980-х годов; Салтыковский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Курган № 1 село; Урусовское муниципальное образование
 † Курган № 2 село — прекратило существование к концу 1980-х годов; Курганский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования

Л 
 † Лебяжий посёлок — прекратил существование между 1966 и 1967 годами; Северский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 Левашёвка посёлок — часть села Северка; Макаровское муниципальное образование
 † Ленивка посёлок — прекратил существование между 1959 и 1967 годами; Скачихинский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 † Лещи (Лещёв) посёлок — прекратил существование между 1963 и 1967 годами; Каменский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 † Лихачёвка посёлок — прекратил существование к началу 1940-х годов; поселковый Совет при совхозе «Темп»; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 Лопатино село; Краснозвездинское муниципальное образование
 † Лукиновка деревня — прекратила существование к концу 1960-х годов; Скачихинский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 Луч посёлок (1942—46 компрессорная станция; 1947—48 посёлок 2-й компрессорной станции; 1948—? посёлок Второго эксплуатационного участка компрессорной станции; до 1963 посёлок 2-го района газопровода Саратов — Москва; 1963—84 посёлок Газопровод/-а/); Октябрьское муниципальное образование
 † Луч Надежды посёлок — прекратил существование между 1963 и 1967 годами; Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования

М 
 † Мазанов хутор — прекратил существование в начале 1930-х годов; Шило-Голицынский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 Макарово село; Макаровское муниципальное образование
 имени Максима Горького посёлок; Шило-Голицынское муниципальное образование
 Малая Байка (ранее Бековская Байка) деревня ; Салтыковское муниципальное образование
 † Малая Дмитриевка посёлок — прекратил существование в конце 1970-х годов; Репьёвский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 † Малая Новостройка посёлок — прекратил существование к 1970 году; сельсовет «Выдвиженец»; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 Малая Репьёвка посёлок — часть села Крутец; Салтыковское муниципальное образование
 Малиновка село; Шило-Голицынское муниципальное образование
 † Малые Подгоренки деревня — прекратила существование после 1917 года
 Малые Сестрёнки село; Мало-Сестринский сельсовет; ныне Аркадакского района
 Мамоновка деревня; Краснозвездинское муниципальное образование
 † Маслов хутор — прекратил существование к 1974 году; Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 † Медведевка хутор — прекратил существование в конце 1930-х годов; Протасовский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 Мещанский (Мещанка) посёлок; Шило-Голицынское муниципальное образование
 Молчаново деревня; Макаровское муниципальное образование

Н 
 Нагорное посёлок — часть села Крутец; Салтыковское муниципальное образование
 Нестеровка (Большая Нестеровка) деревня; Урусовское муниципальное образование
 Нижнее Голицыно (Голицыно, Козьмодемьянское, Васильевская слобода) село; Урусовское муниципальное образование
 † Нижняя Еланка посёлок — прекратил существование в конце 1930-х годов; Александровский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 † Никифоровка село — прекратило существование в 1930-х годах Ртищевский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 † Николаевка деревня — прекратила существование; Петропавловский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 † Никольский посёлок — прекратил существование в середине 1960 годов; Шило-Голицынский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 Новая Сафоновка посёлок — к 1970 году слился с посёлком Красный Хутор; Салтыковское муниципальное образование
 † Новая усадьба совхоза «Выдвиженец» посёлок — прекратил существование в середине 1960 годов; сельсовет «Выдвиженец; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 Новопавловка (Новая Павловка, Ново-Павловка) деревня — в середине 1970-х годов слилась с селом Малиновка; Шило-Голицынское муниципальное образование
 † Новосветский (Новосветовский) посёлок — прекратил существование к 1988 году; Урусовский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 † Новосёлки деревня — прекратила существование к 1988 году; Северский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 Новосёловка село; Коленовский сельсовет; ныне Екатериновский район
 † Ново-Согласовка село — прекратило существование в середине 1960-х годов; Первомайский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Новостройка посёлок (возник в 1954 году вследствие объединения 1-го участка отделения «Новостройка» и посёлка центральной усадьбы совхоза «Новостройка»; Урусовское муниципальное образование
 «Новостройка» посёлок центральной усадьбы совхоза — в 1954 году объединился с посёлком 1-го участка отделения «Новостройка» в посёлок Новостройка

О 
 Ободный (Ободной) хутор; Краснозвездинское муниципальное образование
 Огибаловский железнодорожный разъезд; Салтыковский сельсовет; в 1965 году передан в состав Екатериновского района
 Озёрки деревня; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 Октябрёвка деревня; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 Октябрьский посёлок — в 1961 — 1984 годах документально неоформленное название посёлка центральной усадьбы совхоза «Темп» (см. посёлок Темп)
 Оленевка деревня — к концу 1960-х годов объединилась с селом Васильевка; Макаровское муниципальное образование
 Ольховка деревня; Октябрьское муниципальное образование
 † Ольшанка (Альшанка) посёлок — прекратил существование в начале 1950-х годов; Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 † Ольшанка (Альшанка) деревня — прекратила существование к середине 1970-х годов Салтыковский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Осиновка деревня; Краснозвездинское муниципальное образование
 Отрадино село; Макаровское муниципальное образование
 Отрадное посёлок; Макаровское муниципальное образование
 Отруба посёлок — часть села Крутец; Салтыковское муниципальное образование

П 
 Павловка деревня; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 Первая точка (совхоза «Выдвиженец»; совхоза «Берёзовский»; совхоза «Шуклинский»; Точка первая) посёлок; Урусовское муниципальное образование
 Первомайский посёлок (до 26 мая 1960 посёлок центральной усадьбы совхоза «Ульяновский»); Салтыковское муниципальное образование
 Перепутинка деревня; Урусовское муниципальное образование
 † Пески деревня — прекратила существование в середине 1960-х годов; Владыкинский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 † Песковатка деревня — прекратила существование к 1988 году; Салтыковский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Песчанка село; Октябрьское муниципальное образование
 †Петропавловка (в XIX веке — Яблочкино) село; Октябрьское муниципальное образование. Прекратило существование в 2000 х годах.
 † Платицинский железнодорожный разъезд — прекратил существование к 1988 году; Салтыковский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Платоновка деревня; Коленовский сельсовет; ныне Екатериновский район
 Платцовка посёлок; Шило-Голицынское муниципальное образование
 Подгоренка село; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 Подгоренка (Большие Подгоренки) село; Краснозвездинское муниципальное образование
 † Подгоренский железнодорожный разъезд — прекратил существование в начале 1990-х годов; Владыкинский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 Подсобное хозяйство мясокомбината (до 1945 — посёлок Бекфабрики) — в конце 1940-х годов объединён с посёлком Бакунинский; Ртищевский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 Поливановка населённый пункт — часть села Александровка; Александровский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 † Поляков хутор — прекратил существование в середине 1960-х годов; Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 Потьма железнодорожный разъезд; Шило-Голицынское муниципальное образование
 Потьма село; Макаровское муниципальное образование
 Правда (посёлок центральной усадьбы совхоза им. газеты «Правда») посёлок; Октябрьское муниципальное образование
 † Протасово (Протасовка) село — прекратило существование в конце 1950-х годов; Шило-Голицынский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 † Путь Земледелия посёлок — прекратил существование в конце 1950-х годов; Шило-Голицынский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования

Р 
 † Рабочий посёлок — прекратил существование концу 1970-х годов; Первомайский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Раевка посёлок — часть посёлка Раево-Воскресенский; Урусовское муниципальное образование
 Раево-Воскресенский (Раевовоскресенка) посёлок; Урусовское муниципальное образование
 Революционный посёлок — в 1970 году слился с селом Елань; Салтыковское муниципальное образование
 Репьёвка посёлок (до 1973 Большая Репьёвка) — часть села Крутец; Салтыковское муниципальное образование
 Репьёвка село; Макаровское муниципальное образование
 Рощинский (Рощино) посёлок — прекратил существование в середине 1960-х годов; Репьёвский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 Ртищево село — 28 июня 1971 года вошло в состав города Ртищево
 Ртищевский посёлок (до 19 октября 1984 посёлок центральной усадьбы совхоза «Ртищевский», ранее посёлок центральной усадьбы совхоза № 40 «Красный»); Урусовское муниципальное образование
 Рули деревня (село Рулёвка); Салтыковское муниципальное образование
 Рунич посёлок — с 17 сентября 1980 года улица Пригородная города Ртищево
 Рюмино село; Краснозвездинское муниципальное образование

С 
 Салтыковка село; Салтыковское муниципальное образование
 Сапожок село Октябрьское муниципальное образование
 Сафоновка деревня (Старая Сафоновка, Софоновка); Шило-Голицынское муниципальное образование
 † Сборный Аркадак село; Коленовский сельсовет; ныне Екатериновский район, ныне не существует
 Свиридовка деревня; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 Свищёвка село; Урусовское муниципальное образование
 Северка село; Макаровское муниципальное образование
 Селитьба деревня; Краснозвездинское муниципальное образование
 Сергеевка населённый пункт — часть села Елань; Салтыковское муниципальное образование
 † Сердобинка посёлок — прекратил существование в конце 1930-х годов; Ивано-Куликовский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 Скачиха село (Архангельское); Краснозвездинское муниципальное образование
 Сланцы село (Солонцы); Краснозвездинское муниципальное образование
 † Согласовка деревня (Согласово) — прекратила существование в конце 1970-х годов; Первомайский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Соломенный посёлок — в 1970-х годах слился с селом Елань; Салтыковское муниципальное образование
 Сорокино деревня; Краснозвездинское муниципальное образование
 † Сосновка посёлок — прекратил существование в конце 1930-х годов; Ивано-Куликовский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 † Софьино село (Софьинка) — прекратила существование к концу 1980-х годов; Ерышовский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 † Степановка посёлок — прекратил существование к концу 1970-х годов; Выдвиженский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 Степановка деревня; Краснозвездинское муниципальное образование
 † Степановка деревня — прекратила существование в середине 1970-х годов Репьёвский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования
 † Степной посёлок — прекратил существование в конце 1970-х годов; Первомайский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Стройиндустрия посёлок; Урусовское муниципальное образование
 † «Стройиндустрия» участок совхоза — прекратил существование в конце 1950-х годов; Подгоренский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 † Сусановка посёлок (хутор Сусанова) — прекратил существование в начале 1950-х годов; Малиновский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 † Сухановский хутор (Суханова) — прекратил существование в конце 1930-х годов; Шило-Голицынский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 † Сухановка населённый пункт — прекратил существование в конце 1950-х годов; Малиновский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 † Счастливка деревня — прекратила существование в конце 1980-х годов; Сланцовский сельсовет; с 2005 года территория Краснозвездинского муниципального образования
 Сычёвка деревня — в 1970-х годах слилась с селом Елань; Салтыковское муниципальное образование

Т 
 Таптулино посёлок (Таптулинский); Октябрьское муниципальное образование
 Темп посёлок (с начала 1960-х до 1984 неофициально назывался посёлок Октябрьский; до 19 октября 1984 посёлок центральной усадьбы совхоза «Темп»); Октябрьское муниципальное образование
 † Толстовский посёлок — прекратил существование в конце 1930-х годов Ивано-Куликовский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 Труд-30 посёлок (Труд тридцати); Урусовское муниципальное образование

У 
 † Уваровка село (Уварово) — прекратило существование к началу 1970-х годов; Змеёвский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 Ундольщино деревня; Краснозвездинское муниципальное образование
 Упоровка село; Упоровский сельсовет; ныне Екатериновский район
 Урусово село; Урусовское муниципальное образование

Х 
 Холудёновка село; Макаровское муниципальное образование
 Хрущёвка посёлок — часть села Потьма; Макаровское муниципальное образование

Ч 
 Чадаевка деревня (Чаадаевка); Урусовское муниципальное образование
 † Чаусово деревня (до 1917 Чаусов Враг) — прекратила существование в середине 1980-х годов; Шило-Голицынский сельсовет; с 2005 года территория Шило-Голицынского муниципального образования
 Чиганак село; Макаровское муниципальное образование
 Чиганак село; Мало-Сестринский сельсовет; ныне Аркадакский район
 Чигирёвка посёлок (Чигирёв) — в 1970-х годах слился с селом Елань; Салтыковское муниципальное образование
 † Чубаровка населённый пункт — прекратил существование в середине 1960-х годов; Васильевский сельсовет; с 2005 года территория Макаровского муниципального образования

Ш 
 † Шадчино посёлок — прекратил существование в конце 1940-х годов; Урусовский сельсовет; с 2005 года территория Урусовского муниципального образования
 † Шимановский посёлок (Шимановка, Шамановка) — прекратил существование в конце 1970-х годов; Первомайский сельсовет; с 2005 года территория Салтыковского муниципального образования
 Шило-Голицыно село (Голицыно); Шило-Голицынское муниципальное образование
 Шмели посёлок — в начале 1960-х годов вошёл в состав села Ртищево; Октябрьский сельсовет; с 2005 года территория Октябрьского муниципального образования
 Шуклино деревня — в начале 1970-х годов слилась с селом Шило-Голицыно; Шило-Голицынское муниципальное образование

Ю 
 Юсуповка деревня; Индустриальный сельсовет; ныне Екатериновский район
 Юсупово село; Макаровское муниципальное образование
 Юсуповской МТС посёлок — слился с селом Юсупово; Макаровское муниципальное образование

Я 
 Ярославка деревня (Уваровка – второе неофициальное название); Шило-Голицынское муниципальное образование

Примечания 

Населённые пункты Ртищевского района
Ртищевский район Саратовской области